Conwell ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Conwell (* 1997), US-amerikanischer Boxer
 Esther M. Conwell  (1922–2014), US-amerikanische Physikerin
 Russell Conwell (1843–1925), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Pädagoge